Karl Drechsler kan syfta på:

* Karl Drechsler (1800–1873), tysk cellist och musikpedagog
 Karl von Drechsler (1814–1889), österrikisk general
 Karl Drechsler (1861–1922), österrikisk konsthistoriker och teolog
 Karl Drechsler (född 1932), östtysk historiker